Manzi ist der Familienname folgender Personen:

 Elios Manzi (* 1996), italienischer Judoka
 Homero Manzi (1907–1951), argentinischer Komponist und Drehbuchautor
 Leonardo Manzi (* 1969), brasilianischer Fußballspieler
 Massimo Manzi (* 1956), italienischer Jazzmusiker
 Osvaldo Manzi (1925–1976), argentinischer Tangopianist und -komponist, Bandleader und Arrangeur
 Roberto Manzi (* 1959), italienischer Fechter
 Stefano Manzi (* 1999), italienischer Motorradrennfahrer
 Thierry Manzi, ruandischer Fußballspieler
 Warren Manzi (1955–2016), US-amerikanische Dramatiker und Schauspieler